Мото Гран-Прі Малайзії 2015 року, офіційна назва Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix — сімнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 23—25 жовтня 2015 року на трасі Сепанг, розташованій в однойменному місті штату Селангор у Малайзії. Гонка у класі MotoGP відіграла ключову роль у визначенні чемпіона, оскільки через зіткнення між Валентіно Россі та Марка Маркеса останній впав, а перший був покараний стартом з останнього місця у наступній гонці.

MotoGP 
На етапі травмованих Карела Абрахама (команда «AB Motoracing») та Алекса де Анджеліса («E-Motion IodaRacing Team») продовжили заміняти Ентоні Вест та Даміан Кадлін відповідно.

У четвер, на офіційній пресконференції що передувала гонці, лідер сезону Валентіно Россі звинуватив Марка Маркеса у допомозі в попередній гонці своєму земляку Хорхе Лоренсо, який перебував у загальному заліку на другому місці. Це наклало відбиток на подальший розвиток подій. Зі старту гонки лідерство захопив володар поула Дані Педроса, другим їхав Маркес, третім — Россі. На другому колі Лоренсо обігнав останнього, а пізніше — і Маркеса, який не чинив йому опору, піднявшись на друге місце. Россі, який, щоб не упустити лідерство у загальному заліку, не мав права відпускати далеко у гонці Лоренсо, змушений був наздоганяти останнього, обігнавши Маркеса. Іспанець, для якого результат гонки не мав ніякого турнірного значення, став чинити запеклий опір Россі. Їхня боротьба призвела до контакту на сьомому колі між гонщиками, після якого мотоцикл Маркеса впав і той вибув із гонки. Россі ж залишився на ходу та закінчив гонку третім.

Після гонки інцидент між гонщиками був розглянутий технічною комісією, за результати якої Валентіно Россі був покараний трьома штрафними балами, які призвели до старту італійця на останньому, вирішальному етапі з останнього місця.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
Травмованого Домініка Аегертера в команді «Technomag Racing Interwetten» продовжував заміняти австралієць Джошуа Хук. Крім того, на етапі по вайлд-кард узяв участь місцевий гонщик Рамдан Рослі («Petronas AHM Malaysia»).

У гонці перемогу здобув Йоан Зарко, вже восьму у сезоні, чим зайвий раз довів невипадковість своєї перемоги у чемпіонаті.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
Данні Кент вже третій етап поспіль мав можливість достроково стати чемпіоном світу, проте і цього разу не скористався з неї, фінішувавши в гонці лише сьомим. Натомість його єдиний конкурент у боротьбі за чемпіонство португалець Мігел Олівейра здобув у Малайзії перемогу, зберігши математичні шанси на загальний тріумф.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Малайзії
2015
Малайзія
Жовтень 2015